Grand Prix Japonii 1988 (oryg. Fuji Television Japanese Grand Prix) – 15. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1988, która odbyła się 30 października 1988, po raz drugi na torze Suzuka.

14. Grand Prix Japonii, czwarte zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja 

Japonia
1988
1988 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce